La Prva savezna liga SFRJ 1971-1972, conosciuta semplicemente come Prva liga 1971-1972, fu la 43ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 26ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio dello , al suo primo titolo.

Nel ranking UEFA 1971-72 la Prva liga si piazzò al 9º posto (14º nel quinquennale 1967-1972).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1972-1973
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1972-1973
      Qualificate alla Coppa UEFA 1972-1973
      Retrocesse in Druga Liga 1972-1973

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificate alla Coppa Mitropa 1972-1973 :  e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1972 : .Qualificata alla Coppa Intertoto 1972 : nessuna.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

Fonti: sportsport.ba, worldfootball.net e footballdatabase

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1971-1972
Kup Maršala Tita 1971-1972

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1972-1974 su historical-lineups
  Stagione 1971-1972 su eu-football.info
  Stagione 1971-1972 su HRnogomet
  Stagione 1971-1972 su sportsport.ba
  Le stagioni 1968-1973 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1971-1972 su RSSSF

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1972
Campionato jugoslavo di calcio